Speicherbach ist ein Gewässername:

 Speicherbach (Kleine Dhron), auch Bubenbach nach einem Oberlauf, linker Zufluss der Kleinen Dhron an der Simonsmühle von Geisfeld, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Speicherbach (Kleine Kyll), rechter Zufluss der Kleinen Kyll vor der Bleckhausenermühle, Ortsgemeinde Bleckhausen, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz